Провинции () в КНР — административно-территориальные единицы верхнего уровня наряду с автономными районами и городами центрального подчинения. Официально единицами уровня провинций считаются также специальные административные районы Гонконг и Макао, хотя они и располагают значительно большей автономией.

В настоящее время в состав КНР входят 33 территориальных образования верхнего уровня, включая 22 провинции. Официально 23-й провинцией продолжает считаться Тайвань.

Список административных образований КНР

История 
Впервые провинции были учреждены в Китае в эпоху Юань. В то время их насчитывалось 10. Власть императора в каждой провинции представляли правитель (巡撫, сюньфу) и военный наместник (提督, тиду).

Примечания